BVW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batavia Downs (Australia)